Командарм:
 Командарм — скорочена назва посади командувача армії.
 Командарм — військове звання вищого командного складу в РСЧА (1935—1940):
 Командарм 1-го рангу.
 Командарм 2-го рангу.

Військова організація
Військові посади